Bojanovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bojanovice (okres Praha-západ)
 Bojanovice (okres Znojmo)
 Dolní Bojanovice (okres Hodonín)
 Horní Bojanovice (okres Břeclav)